Здорова людина бачить чіткі лінії предметів, легко концентрує свою увагу на одному з них. Іноді люди не можуть сконцентрувати свою увагу через те, що їм важко розгледіти контур, дрібні або, навпаки, що знаходяться далеко предмети починають розпливатися, а читання дається особливо важко. Саме ці прояви свідчать про те, що у вас почалося расфокусировка зору.